Kouadio ou Kwadwo et Kodjo au Ghana est un prénom akan (groupe de peuples du Ghana et de Côte d'Ivoire), devenu aussi nom de famille. Il s'applique à un garçon né le lundi (le mardi chez les Baoulé). Le prénom correspondant pour les filles est Adjoua.

Porteurs du nom 
 Lucien Kassi-Kouadio, ancien footballeur ivoirien.
 Kwadwo Asamoah, footballeur ghanéen.
 Kouadio Kramo Paul est un acteur qui joue dans Ma Famille.

Articles connexes 
 Akissi et Kouassi
 Adjoua et Kouadio
 Amenan et Konan (prénom)
 Ahou et Kouakou
 Aya (prénom) et Yao (prénom)
 Affoué et Koffi
 Amoin et Kouamé

Prénom masculin
Prénom africain